Эрнесто Руффини (; 18 января 1888, Сан-Бенедетто-По, королевство Италия — 11 июня 1967, Палермо, Италия) — итальянский кардинал. Архиепископ Палермо с 11 октября 1945 по 11 июня 1967. Кардинал-священник с 18 февраля 1946, с титулом церкви Санта-Сабина с 22 февраля 1946.

Ссылки 
 Информация

Примечания 

Кардиналы Италии
Кардиналы Пия XII
Архиепископы Палермо